Denumirea de Plaiu se poate referi la:

localități din România:
Plaiu, o localitate din comuna Provița de Sus, județul Prahova
Plaiu, o localitate din comuna Talea, județul Prahova

Vezi și 
 Plai (dezambiguizare)
 Plaiuri (dezambiguizare)